Gordon Currie  est un nom pouvant désigner:

Gordon Currie (1923-2017), homme politique provincial saskatchewanais
Gordon Currie (né en 1933), bobeur olympique canadien
Gordon Currie (né en 1965), acteur et réalisateur canado-américain

Voir aussi

Currie, Gordon